Alessandro Borghi – biskup (1559-1613)
 Alessandro Borghi – włoski aktor (ur. 1986)